Робахон Анваровна Махмудова (; род. в 1958 году, Ферганская область, УзССР, СССР) — узбекский юрист, судья и сенатор. В 2020 году избрана членом Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан. С 13 июля 2020 года занимает пост первого заместителя председателя Верховного суда Республики Узбекистан - председателя судебной коллегии по административным делам.

Биография 
Занимала пост председателя суда по уголовным делам Ферганской области. До 29 августа 2008 года занимала должность судьи Верховного суда Республики Узбекистан. С 2017 по 2020 год работала  руководителем Народных приемных президента Узбекистана по Ферганской области. 

В январе 2020 года избрана сенатором Олий Мажлиса Республики Узбекистан IV созыва и председателем Комитета по вопросам науки, образования и здравоохранения. 13 июля 2020 года Сенат Олий Мажлиса Узбекистана избрал Робахон Махмудову первым заместителем председателем Верховного суда Узбекистана на 10-летний срок, а также освободил ее от должности председателя Комитета по вопросам науки, образования и здравоохранения.

Награды 
6 марта 2020 года указом президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва награждена орденом «Фидокорона хизматлари учун».

Примечания 

Сенаторы Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Судьи Узбекистана
Члены Верховного суда Узбекистана